Francisco Gárate – gesuita spagnolo, venerato come beato
 Francisco Garate – calciatore spagnolo
 Iban Gárate – attore e produttore cinematografico spagnolo
 José Eulogio Gárate – ex calciatore spagnolo
 Juan Manuel Gárate – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada spagnolo
 Leandro Garate – calciatore argentino